Lovecká sezóna má více významů:

 Lovecká sezóna – období, kdy je možné legálně lovit vybrané druhy živočichů
 Lovecká sezóna (film) – americký animovaný film z roku 2006
 Lovecká sezóna (horor) – americký film z roku 2003
 Lovecká sezóna (dokumentární film) – český televizní dokumentární film z roku 2011
 Lovecká sezóna (Hagana) – období bojů mezi Haganou a Irgunem v polovině 40. let 20. století

Související články 
 sezóna (rozcestník)